Чемпіонат Австрії 1949/50 () — 39-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вчетверте стала Аустрія.

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1949/50 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1949/50 на rsssf 

1950
Австрія
Австрія